O condado de Firuzkuh () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Firuzkuh.

Firuzkuh

de:Firūzkuh